Кесо де мано (от испанского Queso de Mano — сыр ручной выработки) — мягкий, белый сыр, производимый в Венесуэле. Сыр многим напоминает итальянскую моцареллу. Кесо де мано часто употребляется в качестве начинки для таких блюд, как качапа и арепа. Сыр изготовляется из коровьего молока с примесью овечьего.

В штате Боливар существует местный вариант, называющийся Кесо Гуайанэс.

Примечания 

Сыры из коровьего молока
Венесуэльская кухня